Le terme ramasse-miettes peut désigner :
 un ustensile ménager destiné à ramasser les miettes disséminées sur une nappe ou accumulées sous un grille-pain ; 
 un dispositif informatique de gestion automatique de la mémoire ;
 Les Ramasse-miettes est l'autre titre de Courte Tête, film français réalisé par Norbert Carbonnaux en 1956.